

Persone 
 Alexandra Popp – calciatrice tedesca
 Franz Josef Popp – ingegnere e manager austriaco
 Lucia Popp – soprano slovacca
 Luitpold Popp – calciatore tedesco
 Marcus Popp – pallavolista tedesco
 Markus Popp – nome di battesimo di Oval, musicista tedesco
 Willian Popp – calciatore brasiliano

Altro 
 Popp – autovettura svizzera del 1898

Pagine correlate 
 Pop